Messembria, ou Mésembria, peut désigner :
 une ville de l'Antiquité située sur la mer Noire, aujourd'hui Nessebar en Bulgarie
 une ville de l'Antiquité située sur la mer Égée près du fleuve Strymon, ancienne possession des Samothraciens, aujourd'hui en ruines.

Ces deux villes sont mentionnées distinctement par Hérodote.